Benbow je lahko:
 John Benbow (1653–1702), admiral Kraljeve vojne mornarice
 HMS Benbow - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice